Magdaléna Rybáriková era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima del torneo.

Il singolare del torneo di tennis Sparta Prague Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Lucie Šafářová che ha battuto in finale Klára Zakopalová 6–3, 7–5.

Seeds 

  Lucie Šafářová (Campionessa)
  Klára Zakopalová (finale)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Tímea Babos (secondo turno)

 Eléni Daniilídou (primo turno)
 Elena Baltacha (semifinali)
 Kimiko Date-Krumm (quarti di finale)
 Ayumi Morita (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Sparta Prague Open 2012